

Patronyme 

 Antoine Chapt de Rastignac, général français de la révolution et de l’Empire.
 Armand-Anne-Auguste-Antonin Sicaire de Chapt de Rastignac (1727-1792), prélat catholique, député aux états-généraux de 1789, massacré en 1792.
 Eugène de Rastignac, personnage romanesque d'Honoré de Balzac.
 Louis-Jacques Chapt de Rastignac, marquis de Rastignac, est un prélat catholique français des .
 Pierre Chapt de Rastignac, marquis de Rastignac, est un militaire et personnalité politique français des .

Autres 
 Château de Rastignac, château français du premier quart du  à La Bachellerie en Dordogne.
 Rastignac ou les Ambitieux, feuilleton diffusé sur France 2, d'après l'œuvre d'Honoré de Balzac, réalisé par Alain Tasma en 2001 

Homonymie de patronyme